Samoa Air steht für folgende Fluggesellschaften:

 Samoa Airlines, US-amerikanische Fluggesellschaft (1982–1985)
 Maui Airlines, US-amerikanische Fluggesellschaft (1984–1988)
 Samoa Aviation, US-amerikanische Fluggesellschaft (1988–2003)
 Samoa Air (2012), Fluggesellschaft aus Samoa (2012–2015)